Максим Субботин: Субботин, Максим Александрович (род. 1986) — казахстанский футбольный судья.
 Субботин, Максим Семёнович (1848—1913) — русский хирург.